|}

Der Ramal de Sines war ist eine Eisenbahnstrecke in Portugal und verbindet die Stadt Sines mit der Linha de Sines. In Betrieb ist die Strecke nur bis zur Raffinerie von Repsol. Die Strecke bis in die Stadt Sines wurde 1990 bereits stillgelegt und abgebaut.

Auf dieser Strecke wird kein Personenverkehr mehr betrieben. Der alte Bahnhof von Sines dient heute als Theater.

Weblinks 
 ehemaliger Bahnhof von Sines

Sines
Bahnstrecke in Portugal